М'ятин — село, Рівненська область, Рівненський район
 М'ятин — колишня назва села Мятин, Рівненська область, Дубенський район